Kings and Queens, ou écrit Kings & Queens, peut faire référence à :

Musique

Album 
 Kings and Queens, est un album de Sham 69 sorti en 1993 ;
 Kings and Queens, est un album de The Gits sorti en 1996 ;
 Kings and Queens, est un album d'Axel Rudi Pell sorti en 2004 ;
 Kings and Queens, est un album de Jamie T sorti en 2009 ;

Chanson 
 Kings and Queens, est une chanson du groupe Aerosmith parue en single en 1978 ;
 Kings and Queens, est une chanson du groupe Killing Joke parue en single en 1985 ;
 Kings and Queens, est une chanson du groupe Thirty Seconds to Mars parue en single en 2009 ;
 Kings & Queens, chanson d'Ava Max sortie en single en 2020.

Homonymie de titre